L'US Open masculin 2007 est l'édition 2007 de l'US Open qui se déroule à New York du  au . Cette édition fait partie des Super Series Platinum, catégorie la plus prestigieuse et la plus richement dotée.
Nick Matthew remporte le titre en battant son compatriote James Willstrop en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 US Open
 US Open féminin 2007

Liens externes 

Masculin 2007
PSA World Series 2007
Sport à New York en 2007
Sport aux États-Unis en septembre 2007
Sport aux États-Unis en octobre 2007